Малофе́ев — русская фамилия; имеет женскую форму Малофеева.

Известные носители 
 Малофеев, Александр Дмитриевич (род. 2001) — российский пианист.
 Малофеев, Анатолий Александрович (1933—2022) — советский и белорусский государственный деятель.
 Малофеев, Василий Иванович (1897—1948) — командир 1-го стрелкового корпуса, комдив.
 Малофеев, Иван Филиппович (1916—1975) — Герой Советского Союза.
 Малофеев, Кирилл Константинович (род. 1995) — киберспортсмен, также известный как «Likkrit».
 Малофеев, Константин Валерьевич (род. 1974) — российский предприниматель.
 
 Малофеев, Николай Николаевич (род. 1948) — советский и российский психолог.
 Малофеев, Павел Родионович (1910—1983) — Герой Социалистического Труда.
 Малофеев, Эдуард Васильевич (род. 1942) — советский футболист; российский футбольный тренер.

 Малофеева, Елена Дмитриевна (более известна под фамилией Кругликова; 1907—1982) — советская оперная певица, педагог.

См. также